Иван Михайлович Коровин () — московский предприниматель, купец 2-й гильдии, представитель известного московского купеческого рода, домовладелец. На свои средства Иван Михайлович построил в Москве ряд доходных домов, многие из которых можно видеть до сих пор.

Биография 
Иван Михайлович Коровин родился в 1868 году в семье Михаила Емельяновича Коровина.

На свои средства Иван Михайлович построил в Москве ряд доходных домов, многие из которых можно видеть до сих пор. Например:
 Доходный дом И.М. Коровина, ул. Петровка, дом № 19.;
 Тверской бульвар, дом № 9, 1906 г., архитектор И. Г. Кондратенко, заявленный объект культурного наследия.
 Сивцев Вражек, 23/14. Построен дом в 1903 году по проекту архитектора Ивана Гавриловича Кондратенко,  — ансамбль жилых домов «На Сивцевом Вражке» (нач. XX в., 1930-е, архитекторы И. Г. Кондратенко, Н. И. Жерихов, Д. С. Лебедев, Н. А. Ладовский (?)).
 и другие.

После 1917 года — учитель.

Скончался Иван Михайлович в 1927 году. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, 1-й участок, 13-й ряд, место №3.

Семья 
 Отец: Михаил Емельянович Коровин
 Дочь: Мария Ивановна Коровина

Иван Михайлович — неполнородный брат Алексея Михайловича Коровина (отца художника Константина Коровина); Марии Михайловны Ершовой и Авдотьи Михайловны Вяземской.

См. также 
 Доходный дом И.М. Коровина

Примечания

Литература 
 Кипнис С.Е. «Новодевичий Мемориал // Некрополь Новодевичьего Кладбища». М., Пропилеи, 1995. — 430 с. — 3000 экз.

Ссылки 

 Коровин, Иван Михайлович.

Купцы Российской империи